Минулорічні чемпіонки Сє Шувей та  Барбора Стрицова успішно захистили титул. У фіналі вони перемогли пару Барбора Крейчикова / Чжен Сайсай з рахунком  7–5, 3–6, [10–5].

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

Dubai Tennis Championships - Doubles
Women's Doubles
2020 в ОАЕ